Il singolare del torneo di tennis Jakarta Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John Newcombe che ha battuto in finale Ross Case 7-6, 7-6, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jakarta Open 1973